39. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 25–26 stycznia 1936 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Czwarty tytuł wywalczył Norweg Ivar Ballangrud.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarzy z 5 krajów. Sklasyfikowanych zostało 17.

Wyniki 
 DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1936 w sportach zimowych
1936 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo